Seilspanner bezeichnet

 eine Vorrichtung zum Spannen von Seil, auch als Leinenspanner bezeichnet. Wird dies hauptsächlich mit Knoten ohne viel Material bewerkstelligt, siehe Seilspannerknoten.
 eine mögliche Ausführung ist der Fuhrmannsknoten, auch Zurrknoten genannt. 
 eine Vorrichtung zum Spannen von Stahlseil, auch als Drahtseilspanner bezeichnet, 
 eine mögliche Ausführung ist das Spannschloss
 insbesondere in Bahnanlagen werden auch Spannwerke verwendet,
 die oft aus Umlenkrollen und Spanngewichten aufgebaut sind
 eine Vorrichtung zum Spannen von Draht, auch als Drahtspanner bezeichnet
 die Harpedonapten, eine Vermesserzunft in der Antike